Ters kan avse:

 Ters (musik) – en musikterm
 Ters (förmiddagsbön) – en bönestund vid "tredje timmen" (kl. 09:00)

en:Third
it:Third